Hipòstrat, militar macedoni 
 Hipòstrat, filòsof pitagòric grec 
 Hipòstrat, escriptor grec
 Hipòstrat Indogrec, rei Indogrec